Lakota může být:
 synonymum pro lakomství
 příslušník některého ze siouxských kmenů hovořících lakotským dialektem (Lakotové)
 Republika Lakota – separatistická iniciativa malé skupiny fundamentalistů kolem Russella Meense
 Lakota (Pobřeží slonoviny) – asi padesatitisícové město v Pobřeží slonoviny.
 Lakota (department) – název jednoho ze dvou departmentů regionu Sud-Bandama
 FC Lakota
 geologické souvrství Lakota
 Eurocopter UH-72 Lakota – lehký americký vojenský víceúčelový vrtulník
 USS Lakota NCC-42768 – jedna z lodí Hvězdné flotily vystupujících ve fiktivním světě Star Treku
 příjmení:
 Kyril Lakota – hlavní postava amerického filmu The Shoes of the Fisherman
 Juraj Lakota (parašutista) – československý parašutista ze skupiny Grün vyslané velitelstvím ČsVM do nepřátelského týlu na východní frontě 29. října 1943
 Juraj Lakota (1948–2000) – slovenský fotbalový trenér (FK Dukla Banská Bystrica)

Externí odkazy